Series 30+ is een besturingssysteem ontwikkeld door Nokia voor klassieke mobiele telefoons. Het is de opvolger van de eerdere Series 30. Ondanks de naam en de interface zijn de besturingssystemen anders opgebouwd. Het eerste toestel dat met Series 30+ werd uitgerust was de Nokia 108. Later volgde er meer toestellen, ook nadat Nokia overgenomen was door Microsoft Mobile in 2014. In 2016 kocht HMD Global de divisie weer op en maakt sindsdien gebruik van het besturingssysteem. Over het algemeen zijn er 2 series te onderscheiden, de 1xx en 2xx series. De 1xx toestellen bevatten meestal geen camera's of webbrowsers, terwijl de 2xx toestellen deze functies wel ondersteunen. Tevens maken de 1xx toestellen vaker gebruik van kleinere 1,8" schermen ten opzichte van de 2,4" tot 2,8" grote schermen van de 2xx toestellen.

Lijst van telefoons

Referenties 

Nokia